Blommaert est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Emmanuel de Blommaert (1875-1944), militaire et cavalier belge
 (1809-1871), écrivain flamand
 (1583-1651), marchand hollandais
Susan Blommaert (née en 1947), actrice américaine

Homonymie de patronyme